Данц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Данц, Вернер (1923—1999) — немецкий политик.
 Данц, Вильгельм (политик) (1886—1948) — немецкий коммунист, член бременского парламента.
 Данц, Вильгельм (художник) (1873—1948) — немецкий художник и график.
 Данц, Генрих Эмилиус Август (1806—1881) — немецкий преподаватель права.
 Данц, Герман (1906—1945) — немецкий коммунист, участник подполья.
 Данц, Герриет (род. 1965) — немецкий телеведущий.
 Данц, Даниэла (род. 1976) — немецкая писательница.
 Данц, Дебора (род. 1993) — немецкая теннисистка.
 Данц, Ингеборг (род. 1961) — немецкая певица (контральто, меццо-сопрано).
 
 Данц, Карл (1884—1967) — немецкий педагог, реформатор школы и писатель.
 Данц, Луиза (1917—2009) — надзирательница концентрационных лагерей.
 Данц, Макс (1908—2000) — немецкий врач, председатель Германского легкоатлетического союза.
 Данц, Марко (род. 1972) — немецкий биатлонист.
 Данц, Рената (1934—2006) — немецкая актриса.
 Данц, Тамара (1952—1996) — немецкая певица.
 Данц, Элла — немецкая писательница.
 Данц, Эрнст (1822—1905) — немецкий педагог и защитник окружающей среды.
 Данц, Ян Пайдер (ок. 1575 1620) — швейцарский реформатский священник.